Regény
 A két Lotti – Erich Kästner regénye (1949)

Filmek
 A két Lotti – Josef von Báky filmje, Erich Kästner regényének 1. filmadaptációja (1950)
 A két Lotti – Joseph Vilsmaier filmje, Erich Kästner regényének 2. filmadaptációja (1994)
 A két Lotti – Toby Genkel rajzfilmje, Erich Kästner regényének 3. filmadaptációja (2007)